Tutto può accadere (Anything Can Happen) – film del 1952 diretto da George Seaton
 Anything Can Happen – singolo di Saint Jhn del 2019